Tony Garnier (1869-1949), architecte français ;
 Tony Garnier (1956), musicien américain.

Toponyme 

 Halle Tony Garnier, salle de concert du quartier de Gerland à Lyon.